Wilhelm Toelle ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Toelle (Geistlicher) (1832–1912), deutscher Gymnasiallehrer, Oberkonsistorialrat und Landtagsmitglied
 Wilhelm Toelle (Politiker) (1876–1965), deutscher Jurist und Politiker